Sigismondi ist der Nachname folgender Personen:

 Alberto Sigismondi (* 1957), italienischer Politiker
 Floria Sigismondi (* 1965), italienisch-kanadische Fotografin und Regisseurin
 Gualtiero Sigismondi (* 1961), italienischer Geistlicher, Bischof von Orvieto-Todi
 Oliver Sigismondi (* 1969), österreichischer Fußballspieler
 Pietro Sigismondi (1908–1967), Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche